Aklim är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Aklim ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aklim är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jbel Aghil,  meter över havet,  km sydost om Aklim. Runt Aklim är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Berkane,  km öster om Aklim. Omgivningarna runt Aklim är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)